Отечественная война — название нескольких войн.

 Отечественная война 1812 года — название войны между Россией и наполеоновской Францией на территории России в 1812 году, принятое в российской и советской историографии.
 Первая мировая война — в Российской империи её иногда называли «Второй Отечественной».
 Великая Отечественная война (1941—1945) — название войны СССР против нацистской Германии и её союзников, принятое в Советском Союзе и в ряде постсоветских государств.
  — название периода участия Болгарии во Второй Мировой войне (с 9 сентября 1944 года по май 1945 года), принятое в Болгарии в период до 1989 года.
 Отечественная освободительная война — название Корейской войны (1950—1953), принятое в Северной Корее.
 Отечественная война 1991—1995 — принятое в Хорватии название войны за независимость страны.
 Отечественная война 1992—1993 — принятое в Абхазии название войны с Грузией.
 Отечественная война — принятое в Азербайджане название Второй Карабахской войны.

См. также 
 Орден Отечественной войны — советский орден.
 Великая Отечественная война — памятные монеты, выпущенные ЦБ РФ.
 Герой Отечественной войны — высшее звание Азербайджанской Республики.

Примечания